Шахматные символы — представление шахматных фигур в виде символов Юникода.

Описание 
Позволяет использовать фигурную алгебраическую запись, которая заменяет букву, обозначающую фигуру, её символом, например, ♘e4 вместо Кe4. Это позволяет читать ходы независимо от языка (буквенные сокращения фигур в алгебраической нотации варьируются от языка к языку). Позволяет печатать символы, используя текстовый редактор или текстовый процессор, а не графический редактор. Для отображения или печати этих символов должны быть установлены компьютерные шрифты с хорошей поддержкой Юникода, а документ (веб-страница) должны использовать один из этих шрифтов.

Unicode версии 12.0 выделил целый блок символов в 0x1FA00 для включения дополнительных представлений . Этот стандарт указывает на несколько новых фигур , создаваемых в этом блоке, включая повёрнутые фигуры и нейтральные (ни белые, ни чёрные) фигуры.

Шахматная доска с символами 
Традиционные шахматные символы являются частью блока «». Альтернативные символы для поддержки, например, сказочных шахмат, определены в уже упомянутом блоке «шахматных символов».

Примечания

Ссылки 
 Шахматный блок в Unicode 

Юникод